Фиджи принимала участие в 15 летних Олимпийских играх. Дебютировав на Играх в Мельбурне в 1956 году, страна принимала участие во всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Токио и в Москве.

Всего на летних Олимпийских играх страну представляли 90 мужчин и 36 женщин, принимавшие участие в состязаниях по боксу, велоспорту, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, регби-7, стрельбе, стрельбе из лука, тяжёлой атлетике и футболу. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 2016 года (53 человека).

В зимних Олимпийских играх спортсмены Фиджи участвовали 3 раза. На каждой из трёх зимних Олимпиад Фиджи представляло по одному спортсмену: на Играх в Калгари и в Лиллехаммере это был лыжник Русиате Рогоява, а на Играх в Солт-Лейк-Сити - горнолыжник Лоренс Томс.

Единственную олимпийскую медаль завоевала сборная страны по регби-7, выиграв золото на Играх в Рио-де-Жанейро.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медалисты

Количество участников на летних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

Количество участников на зимних Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на Sports-reference.com
 Фиджи на сайте Международного олимпийского комитета